Gill [gil] je anglické vlastní jméno:

 Andy Gill (1956–2020) – anglický hudebník
 Anton Gill (* 1948) – anglický spisovatel
 John Gill – více nositelů
 Nicolas Gill (* 1972) – kanadský judista
 Robert Gill – více nositelů
 Vince Gill (* 1957) – americký zpěvák
 Gill Cowley (* 1955) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Gill Sedláčková (1908–1978) – česká spisovatelka

Externí odkazy